São João puede referirse a:

Divisiones administrativas

Brasil 
 São João (Pernambuco), municipio del Estado de Pernambuco.
 São João da Baliza, municipio del Estado de Roraima.
 São João da Urtiga, municipio del Estado de Rio Grande do Sul.
 São João del-Rei, municipio del Estado de Minas Gerais.
 São João de Meriti, municipio del Estado de Río de Janeiro.
 São João do Polêsine, municipio del Estado de Rio Grande do Sul.

Portugal 

 São João (Abrantes), freguesia del municipio de Abrantes.
 São João (Lajes do Pico), freguesia del municipio de Lajes do Pico.
 São João (Lisboa), freguesia del municipio de Lisboa.
 São João (Ovar), freguesia del municipio de Ovar.
 São João da Boa Vista (Tábua), freguesia del municipio de Tábua.
 São João da Corveira, freguesia del municipio de Valpaços.
 São João da Fresta, freguesia del municipio de Mangualde.
 São João da Madeira, ciudad en el Distrito de Aveiro.
 São João da Pesqueira, vila en el Distrito de Viseu.
 São João da Pesqueira (freguesia), freguesia del distrito de Viseu
 São João da Ribeira, freguesia del municipio de Rio Maior.
 São João da Serra (Oliveira de Frades), freguesia del municipio de Oliveira de Frades.
 São João da Talha, freguesia del municipio de Loures.
 São João das Lampas, freguesia del municipio de Sintra.
 São João de Areias, freguesia del municipio de Santa Comba Dão.
 São João de Bastuço, freguesia del municipio de Barcelos.
 São João de Brito, freguesia del municipio de Lisboa.
 São João de Caldas de Vizela, freguesia del municipio de Vizela.
 São João de Deus, freguesia del municipio de Lisboa.
 São João de Fontoura, freguesia del municipio de Resende.
 São João de Loure, freguesia del municipio de Albergaria-a-Velha.
 São João de Lourosa, freguesia del municipio de Viseu.
 São João de Negrilhos, freguesia del municipio de Aljustrel.
 São João de Rei, freguesia del municipio de Póvoa de Lanhoso.
 São João de Ver, freguesia del municipio de Santa Maria da Feira.
 São João do Monte, freguesia del municipio de Tondela.
 São João de Tarouca, freguesia del municipio de Tarouca.
 São João dos Caldeireiros, freguesia del municipio de Mértola.
 São João do Campo, freguesia del municipio de Coímbra.
 São João do Peso, freguesia del municipio de Vila de Rei.
 São João do Souto, freguesia del municipio de Braga.
 São João dos Angolares, ciudad del Distrito de Caué.
 São João dos Montes, freguesia del municipio de Vila Franca de Xira.
 Ribeira de São João, freguesia del municipio de Rio Maior.

Otras desambiguaciones 

 São João Baptista, .